Sagemüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Sagemüller (* 1958), deutscher Musiker 
 Wilhelm Sagemüller (1880–1962), Bürgermeister der Stadt Meppen (1948–1956), NS-Täter